Чулеш — река в Таштагольском районе Кемеровской области России.

Берёт своё начало в хребте Бийская Грива, образуется слиянием рек Левый Чулеш и Правый Чулеш. Впадает в Малую Кондому неподалёку от посёлка Чулеш. Вблизи устья реки находится заимка Гилева.

Весной сильно разливается. Ширина — 3-4 метра. Глубина не более 0,5 м.

История 
В конце XIX — начале XX века на реке Чулеш были золотые прииски.

Примечания 

Бассейн Кондомы
Реки Таштагольского района